EHF Champions League 2017/2018 var den 58:e säsongen av EHF Champions League, den 25:e säsongen sedan namnbytet.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Källor
Officiell webbplats